Соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 19, 20, 22 и 25 июня. Приняли участие 23 спортсмена из семи стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований